Långnäset kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långnäset, Vasa, Österbotten, 
 Långnäset, Raseborg, Nyland, 
 Långnäset, Hangö, Nyland,

Sverige 

 Långnäset, Särna socken – en by i Älvdalens kommun, Dalarna,